Zaleski ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Zaleski (* 1991), weißrussischer Fußballspieler
 August Zaleski (1883–1972), polnischer Diplomat und Politiker
 Bronisław Zaleski (1819/1820–1880), polnischer und weißrussischer Sozialaktivist, Journalist, Herausgeber, Historiker und Künstler
 Glenn Zaleski (* 1987), amerikanischer Jazzmusiker
 Jakub Lorenc-Zalěski (1874–1939), sorbischer Schriftsteller, antifaschistischer Publizist
 Józef Bohdan Zaleski (1802–1886), polnischer Dichter
 Krzysztof Zaleski (1948–2008), polnischer Theaterregisseur und Schauspieler
 Ladislaus Zaleski, auch Ladislao Michele (1852–1925), lateinischer Patriarch von Antiochien 
 Marcin Zaleski (1796–1877), polnischer Maler
 Marek Zaleski (* 1952), polnischer Literaturhistoriker, Literaturkritiker und Essayist
 Philipp von Zaleski (1836–1911), Galizischer Landsmannsminister 1888 
 Romain Zaleski (* 1933), französischer Unternehmer

 Zbigniew Zaleski (1947–2019), polnischer Politiker